Manzotti est un patronyme porté notamment par :

 Luigi Manzotti (1835-1905), danseur et chorégraphe italien ;
 Mabel Manzotti (1938-2012), actrice argentine.